Samanaro (Samanaru) bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort im Suco Gugleur, siehe Gugleur
 drei Orte und eine Aldeia im Suco Vatuvou, siehe Vatuvou